La verità negli occhi – film del 2007 diretto da Pradeep Sarkar
La verità negli occhi – film del 2008 diretto da Giuseppe Ferlito